Le tournoi de tennis de Malaisie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2015, classée en catégorie ATP 250, se dispute à Kuala Lumpur du  au .

David Ferrer remporte le simple messieurs. En finale, il bat Feliciano López, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Treat Conrad Huey et Henri Kontinen.

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Américain Steve Johnson, des Espagnols Pablo Carreño-Busta et Fernando Verdasco, des Français Richard Gasquet et Benoît Paire, du Russe Teymuraz Gabashvili et de l'Uruguayen Pablo Cuevas.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Malaisie
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Malaisie
ATP 2015
Tennis en septembre 2015
Tennis en octobre 2015
Sport en Malaisie en 2015